Carlo Galetti (1882-1949) – ciclista su strada e pistard italiano
 Fernando Alberto Galetti (1972) – calciatore argentino
 Giorgio Galetti (fl. XX secolo) – calciatore italiano
 Luigi Galetti (1909-1977) – calciatore italiano